Stefan Sell ist der Name folgender Personen:

* Stefan Sell (Gitarrist) (* 1959), deutscher Musiker, Komponist und Autor
 Stefan Sell (Sozialwissenschaftler) (* 1964), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer